Milna je ime treh krajev na hrvaških dalmatinskih otokih:

 Milna, naselje in občinsko središče na otoku Braču
 Milna, naselje na otoku Hvaru
 Milna, naselje na otoku Visu